Dit artikel geeft een overzicht van VVV in het seizoen 1999/2000.

Transfers

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Oefenwedstrijden

Eerste divisie

KNVB-beker

Statistieken

VVV
 1999/00